Kohlgrub ist der Ortsname von

 Kohlgrub (Amerang), Ortsteil der Gemeinde Amerang, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Kohlgrub (Babensham), Ortsteil der Gemeinde Babensham, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Kohlgrub (Inzell), Ortsteil der Gemeinde Inzell, Landkreis Traunstein, Bayern
 Kohlgrub (Samerberg), Ortsteil der Gemeinde Samerberg, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Bad Kohlgrub, Gemeinde im oberbayerischen Landkreis Garmisch-Partenkirchen, Bayern

 Kohlgrub (Gemeinde Pennewang), Ortschaft der Gemeinde Pennewang, Bezirk Wels-Land, Oberösterreich
 Kohlgrub (Gemeinde Reichenthal), Ortschaft der Gemeinde Reichenthal, Bezirk Urfahr-Umgebung, Oberösterreich

Siehe auch:
 Kohlgrube (Begriffsklärung)